Георгий Шевцов:
 Шевцов, Георгий Георгиевич (1908—1945) — гвардии младший сержант, командир башни танка, Герой Советского Союза.
 Шевцов, Георгий Егорович (род. 1948) — депутат ГосДумы 4 и 5 созывов, секретарь политсовета вологодского регионального отделения «Единой России», председатель (с 2011) ЗакСобрания Вологодской области.
 Шевцов, Георгий Львович (1924—1999) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Шевцов, Георгий Семёнович (1925—2021) — советский, российский математик.